Поскольку Азия уже в дописьменный период представляла собой чрезвычайно разнородную в культурном и антропологическом плане картину, доисторический период Азии выглядел по-разному в её отдельных регионах.

Доисторическая Анатолия 

 Западноанатолийская цивилизация
 Чатал-Гююк
 Бейджесултан
 Невалы-Чори
 Гёбекли-Тепе
 Хатты
 Каски
 Мушки

Доисторический Ближний Восток 
 Доисторическая Палестина и Левант
 Доисторическая Сирия
 Доисторический Ирак
 Доисторический Иран
 Доисторическая Аравия
 :Категория:Ближневосточный неолит

Доисторический Кавказ и Закавказье 
 Доисторический Азербайджан
 Доисторическая Армения, :en:Prehistoric Armenia
 Доисторическая Грузия
 Доисторический Северный Кавказ

Доисторическая Восточная Азия 
 Доисторический Китай, :en:Prehistoric China
 Чжижэнь
 Китайский неолит
 Бронзовый век Китая, :en:Chinese Bronze Age
 Доисторический Ордос
 Доисторический Тайвань
 Доисторический Тибет
 Доисторический Синьцзян
 Доисторическая Корея
 Доисторическая Япония:
 Японский палеолит
 Дзёмон
 Яёи
 Период Ямато
 Бронзовый век Восточной Азии, :en:East Asian Bronze Age
 Появление человека в Америке, :en:Models of migration to the New World

Доисторическая Юго-Восточная Азия 
 Доисторический Индокитай
 Доисторический Вьетнам
 Доисторический Лаос
 Доисторическая Камбоджа
 Доисторический Таиланд
 Доисторические Филиппины
 Доисторическая Индонезия
 Доисторическая Малайзия, :en:Prehistoric Malaysia

Доисторическая Южная Азия 
 Каменный век Южной Азии, :en:South Asian Stone Age
 Доисторическая Бенгалия
 Доисторическая Бирма
 Доисторический Индостан, :en:Prehistoric India, :de:Geschichte Indiens#Vorgeschichte
 Цивилизация долины Инда
 Доисторическая Шри-Ланка

Доисторическая Центральная Азия 
 Маргианская цивилизация
 Доисторическая Монголия

Доисторическая Сибирь

См. также 
 :en:Synoptic table of the principal old world prehistoric cultures
 :en:List of archaeological sites sorted by continent and age
 История Азии

Литература 
 История Древнего Востока, тт. 1-2. М. 1984—1988.
 Stark, Miriam T. Archaeology of Asia. Blackwell Publishing. 2006.

Примечания

Ссылки